Brookings ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brookings (Arkansas)
 Brookings (Oregon) 
 Brookings (South Dakota), im Brookings County

Personen:
 Robert Somers Brookings (1850–1932), US-amerikanischer Industrieller, Unternehmer und Philanthrop

Sonstiges:
 Brookings Institution, Denkfabrik in den USA

im NRHP gelistete Objekte:
 Brookings Central Residential Historic District, in Brookings, South Dakota, ID-Nr. 94000558
 Brookings City Hall, in Brookings, South Dakota, ID-Nr. 82003914
 Brookings Commercial Historic District, in Brookings, South Dakota, ID-Nr. 88000029
 Brookings County Courthouse, in Brookings, South Dakota, ID-Nr. 76001715
 Brookings University Residential Historic District, in Brookings, South Dakota, ID-Nr. 99000210

Siehe auch:
 Brooking